Klay ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Klay (1914–1991), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Phil Klay (* 1983), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Klaj
 Kley
 Klei
 Kleih
 Clay
 Glay (Begriffsklärung)